Peverley ist der Familienname folgender Personen:

 Cole Peverley (* 1988), neuseeländischer Fußballspieler
 Rich Peverley (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler